Bardick kann sich beziehen auf:

 Bardicks (Echiopsis), eine Gattung der Seeschlangen
 Uwe Bardick (* 1962), deutscher Fußballspieler